Miejscowości w USA:
 Natchitoches – miasto w stanie Luizjana, w parafii Natchitoches
Parafie w USA:
 parafia Natchitoches (ang. Natchitoches Parish) – w stanie Luizjana